Le château de Sarukake peut désigner :
 le château de Sarukake, un château japonais dans la préfecture de Hiroshima ;
 le château de Sarukake, un château japonais dans la préfecture d'Okayama.